The Optimist (Anathema)
The Optimist LP
The Optimist (film)